Слънчоглед може да се отнася за:

 Слънчоглед, растение от сем. Сложноцветни
 Слънчоглед, село в Област Кърджали
 Слънчоглед, литературно списание с редактори Елин Пелин и Димо Кьорчев, излизало през 1909 г.